Ruta 43 o Carretera 43 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 43, en la Provincia de Catamarca.

Chile  
 Ruta 43, carretera nacional en la Región de Coquimbo.

Colombia 
 Ruta Nacional 43.

Estados Unidos 
 Ruta de Illinois 43.
 Ruta Estatal de California 43.
 Carretera de Nebraska 43.
 Carretera Estatal de Idaho 43.

México 
 Carretera Federal 43.

Uruguay 
 Ruta 43.

Ruta 043